Dimargaris är ett släkte av svampar. Dimargaris ingår i familjen Dimargaritaceae, ordningen Dimargaritales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Dimargaris